MIV steht für:
 Motorisierter Individualverkehr, siehe Individualverkehr#Motorisierter Individualverkehr
 Milchindustrie-Verband
 Minimalinvasiv, siehe Minimalinvasive Chirurgie
 römische Zahlzeichen für 1004
 Millville Executive Airport (IATA-Code), Flughafen von  Millville (New Jersey), New Jersey

M.IV steht für:
 M.IV Boemches, österreichisches Prallluftschiff

Siehe auch:
 M4

Abkürzung